Slovo sup má více významů:

 sup – české označení pro několik rodů ptáků z čeledi jestřábovití (Accipitridae)
 <sup>, HTML tag, horní index textu
 SUP (tělovýchovná jednota) – fiktivní tělovýchovná jednota Járy Cimrmana
 samostatně útočící pes – označení bojových psů Pohraniční stráže v ČSSR

příjmení
 Karel Sup (1897–1973) – český malíř a grafik
 Michal Sup (* 1973) – český lední hokejista
 Supové z Fulštejna – rodová větev pánů z Fulštejna
 Jindřich Sup z Fulštejna († asi 1538) – český římskokatolický kněz, biskup

Externí odkazy